39-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1998 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 21 февраля по 1 марта 1998 года. В провинции Саскачеван чемпионат проводился в 5-й раз, в Реджайне — в 3-й раз (до этого там проходили чемпионаты  и  годов).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1998, который состоялся в апреле 1998 в городе Камлупс (пров. Британская Колумбия, Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1999.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Кэти Бёрст; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (Энн Мерклингер). 3—4 места разделили две остальные вышедшие в плей-офф команды, «команда Канады» (скип Сандра Шмирлер) и команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Sue Garvey).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из:)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход с 4-го места в плей-офф

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Британской Колумбии.

Плей-офф

Итоговая классификация 

  команда, в чемпионате мира 1998 и чемпионате Канады 1999 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Бренда Бомер (Альберта).

 

Приз получила Энн Мерклингер (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1998 Scott Tournament of Hearts. Soudog’s Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1998

1998
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 1998 году